ASICS é uma empresa de artigos desportivos fundada em 1949 por Kihachiro Onitsuka em Kobe, Japão. Em 1977 os ténis da Asics foram introduzidos no mercado norte-americano sob a marca "Tiger". A empresa tem como destaque a especialidade em produzir equipamentos para atletismo, para isso, possui um centro de pesquisas próprio no Japão.

Em matérias de venda de material desportivo, a ASICS ocupa a quinta colocação no cenário brasileiro. Visando expandir a marca a longo prazo a ASICS pretende entrar no mundo do futebol.

No Brasil, a Asics tem um extenso catálogo de atletas em vôlei, atletismo, triatlo, ténis, incluindo nomes como Sheilla de Castro, Thaysa, Dani Lins, Dante, Teliana Pereira, Bruno Soares, entre outros. Entre os eventos, a marca está associada ao Rio Open de Ténis e provas de corridas de rua, como a Golden Run.

A Asics é fornecedora de materiais desportivos oficial da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Nome
O nome ASICS é um acrónimo para a expressão em latim Anima Sana In Corpore Sano, que significa "alma sã em corpo são".

Olimpíadas de Tóquio (2020)
A ASICS será uma das patrocinadoras das Olimpíadas de Tóquio, a ser realizada em 2020.

Patrocínios

Clubes de Futebol 
  Vissel Kobe

Voleibol

Rugby

Ligações externas 
ASICS Brasil

Equipamentos esportivos
Empresas de artigos esportivos do Japão
Empresas fundadas em 1949